Il mago (The Magus) – romanzo di John Fowles del 1966
 Gioco perverso (The Magus) – film del 1968 diretto da Guy Green
 The Magus  – tastierista neozelandese

de:Der Magus